

Irodalom
A múlt fogságában (Empire Falls), Richard Russo 2001-ben publikált Pulitzer-díjas regénye

Televízió
A múlt fogságában (Empire Falls), 2005-ben bemutatott amerikai minisorozat, Russo regényének adaptációja
A múlt fogságában (Avenida Brasil), 2012-ben bemutatott brazil telenovella
A múlt fogságában (Game of Silence), 2016-ban bemutatott amerikai bűnügyi sorozat

Lásd még
Rosario – A múlt fogságában (Rosario), 2013-ban bemutatott amerikai–venezuelai telenovella